Водяное () — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 160 человек. Почтовый индекс — 27152. Телефонный код — 5251. Код КОАТУУ — 3524082402.

Местный совет 
27152, Кировоградская обл., Новоукраинский р-н, с. Камышеватое

Ссылки 
 Водяное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоукраинского района